Namibia, Land of the Brave е националният химн на Намибия. След като страната обявява независимост през 1990 г. се поражда нужда от създаването на нов национален символ. Текстът и музиката на химна са дело на ръководителя на традиционната музикална група от пустинята Калахари Аксали Дойосеб. Официално химнът прозвучава на честването на първата годишнина от независимостта на страната.

Кликнете тук, за да чуете химна

Намибия
Национални символи на Намибия